Brinke ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Brinke (1800–1880), österreichischer Dichter und Ortschronist
 Johann Brinke (1784–1864), österreichischer Schauspieler
 Margit Brinke (* 1959), deutsche Journalistin